Андре Ламар Филлипс (; род. 5 сентября 1959, Милуоки, США) — американский легкоатлет, специализируется на беге с барьерами, олимпийский чемпион 1988 года.

Биография 
Филлипс учился в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и выиграл забег на 400 метров с барьерами на чемпионате NCAA в 1981 году. До этого он учился в средней школе Силвер-Крик в Сан-Хосе (штат Калифорния), где в 1977 году выиграл «CIF California State Meet» в 330-ярдовом барьерном забеге. Он продолжает удерживать рекорд 330-ярдового низкого барьера в Сильвер-Крике на уровне 37,1 секунды. Он присоединяется к победителю эстафеты 4×100 метров 1976 года и серебряному медалисту индивидуальной эстафеты 200 метров Милларду Хэмптону в одном из редких случаев (школа утверждает, что существует только восемь) двух не связанных между собой победители Олимпийских игр, выходцы из одной средней школы. Сильвер-Крик продолжает принимать «Хэмптон Филлипс Классик», названный в их честь.

В 2009 году Филлипс был включен в Национальный зал славы легкой атлетики.

Примечания

Ссылки 
 
 

Бегуны с барьерами США
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года